Chris Renaud kan syfta på:

* Chris Renaud (född 1960), kanadensisk ishockeyspelare
 Chris Renaud (född 1966), amerikansk serietecknare och filmregissör
 Chris Renaud (född 1976), kanadensisk simmare